Skogs församling kan syfta på:

Skogs församling, Uppsala stift
Skogs församling, Härnösands stift